El término escocés puede referirse a:

Escocia
Algo de, desde, o en relación con Escocia, país constituyente del Reino Unido.
Escoceses, o pueblo escocés, etnia nativa de Escocia.
Idiomas escoceses:
 Gaélico escocés, lengua céltica emparentada con el gaélico irlandés.
 Scots (Lallans), lengua germánica emparentada con el inglés.
Escotos. Tribu gaélica
Cultura escocesa
Reforma Escocesa, la ruptura formal de la Iglesia de Escocia con la Iglesia católica en 1560.
Whisky escocés

Música
Sinfonía Escocesa. Tercera sinfonía de Mendelssohn.

Perros
La raza de perro Terrier Escocés.

Mecanismos 
 Un mecanismo recibe el nombre de yugo escocés.

Además
Escocés es otro nombre que se le da al Chotis, baile castizo.
Escocés es el nombre de uno de los principales ritos de la masonería Rito Escocés Antiguo y Aceptado

pl:Szkoci